Le sigle UEM peut faire référence à :
 Usine d'électricité de Metz ;
 Union économique et monétaire 
 en particulier l'Union économique et monétaire de l'Union européenne ;
 Union des écrivains du Maroc ;
 Union européenne de motocyclisme ;
 Unité électro-magnétique ;
Unité d'enseignement en maternelle, classe d’un établissement médico-éducatif, implantée dans une école maternelle, accueillant des enfants autistes ;
 Universidad Europea de Madrid, l'université européenne de Madrid en Espagne ;
 Universidade Eduardo Mondlane, l'université Eduardo Mondlane au Mozambique ;
 Unified Endpoint Management ou Gestion unifiée des terminaux (en lien avec l'Internet des objets).